Die Pacific Life Open 2004 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Indian Wells. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 8. bis 21. März 2004 statt.

Im Einzel gewann Justine Henin-Hardenne gegen Lindsay Davenport mit 6:1 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Virginia Ruano Pascual / Paola Suárez mit 6:1 und 6:2 gegen Swetlana Kusnezowa / Jelena Lichowzewa.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Indian Wells